After Many Years – cortometraggio del 1908 diretto da David W. Griffith
 After Many Years – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 After Many Years – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures
 After Many Years – cortometraggio del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon